Konge i Danmark: Erik 6. Menved 1286-1319

Se også 1290 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
90
Artikler om enkelte år